Aleksandr Yatsevich : athlète russe, spécialiste du 400 mètres haies 
 Kiril Yatsevich : coureur cycliste russe